8. Armee (Wehrmacht)
8. Armee (Deutsches Heer)